Вартові галактики () — супергеройська космічна команда в американських коміксах у всесвіті Marvel Comics. Вперше сформувалась 1969 року.

Команди 

 Вартові Галактики — команда супергероїв, створена в 1969 році й події якої відбуваються у 31 столітті в альтернативній часовій лінії.
 Вартові Галактики — команда супергероїв, створена у 2008 році.
 Вартові Галактики — команда супергероїв, створена у 2015 році.

Медіа 

 «Вартові галактики» — фільм про команду 2008 року, вийшов у 2014 році.
 «Вартові галактики 2» — фільм 2017 року, який є сиквелом екранізації 2014 року.
 «Вартові галактики 3» — фільм 2023 року, який є сиквелом екранізації 2017 року.
 «Вартові галактики» — мультсеріал про команду 2008 року, виходив з 2015 року.
 «Guardians of the Galaxy: The Telltale Series» — комп'ютерна гра 2017 року.
 «Marvel's Guardians of the Galaxy» — комп'ютерна гра 2021 року.

Див. також 
Асґардійці галактики